Сматулла Молдашевич Беркимбаев ( род. 28 августа 1931, , Актюбинская область, Казахская ССР — 13 июля 2020,) — советский и казахстанский партийный работник, политический и общественный деятель. Почётный гражданин Актюбинской области (2013).

Биография 
Родился 28 августа 1931 г. в селе Ойсылкара Хромтауского (бывший Новороссийский район), в семье крестьянина бедняка.

В 1954 году окончил с отличием Каракулеводческий факультет Московского пушно-мехового института.

В 1971 году окончил с отличием Алма-Атинскую высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Трудовая деятельность 
С 1956 по 1959 годы — Главный зоотехник Копинского овцеводства, директор совхоза.

С 1959 по 1965 годы — Второй секретарь Новороссийского райкома Компартии Казахстана.

С 1965 по 1982 годы — Первый секретарь Байганинского районного комитета Компартии Казахстана.

С май 1982 по январь 1983 годы — Первый секретарь Темирского райкома партии.

С январь 1983 по декабрь 1984 годы — Председатель партийной комиссии при Актюбинском обкоме Компартии Казахстана.

С 1984 по 1989 годы — Первый секретарь Шалкарского районного комитета партии Компартии Казахстана.

С декабрь 1989 по сентябрь 1995 годы — Ведущий специалист акимата города Актобе.

С 1995 года Персональный пенсионер республиканского значения.

Выборные должности, депутатство 
С 1965 по 1987 годы — Член Актюбинского областного комитета партии и депутат областного совета.

С 1980 по 1984 годы — Депутат Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва.

Делегат XII, XIII, XIV, XV, XVI съездов Компартии Казахстана.

Награды и звания 
 Медаль «За освоение целинных земель» (1956)
 Орден «Знак Почёта» (1967)
 Орден Трудового Красного Знамени (1971, 1976)
 Орден Октябрьской Революции (1973)
 Орден Ленина (1981)
 Орден Курмет из рук президента Республики Казахстан (30 апреля 2010 года)
 Золотая медаль ВДНХ (1984)
 Серебряная медаль ВДНХ (1975, 1982)
 Бронзовая медаль ВДНХ (1972)
 Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР (1966, 1982)
 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан
 нагрудный знак «Отличник народного просвещения Казахский ССР»
 почётное звание «Почетный гражданин Темирского района» (2001)
 почётное звание «Почетный гражданин Байганинского района» (2001)
 почётное звание «Почётный гражданин Актюбинской области» за большой вклад в развитие экономики и социальной сферы области, достижения в государственной и общественной деятельности (11 декабря 2013 года).
 Награжден государственными, правительственными медалями СССР и Республики Казахстан

Примечания

Ссылки 

Выпускники Московского пушно-мехового института
Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Почётные граждане Актюбинской области
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва